Křepelka může být:

křepelka  – 5 rodů hrabavých ptáků z podčeledě koroptví řazených do čeledě bažantovitých
novinářská křepelka – česká novinářská a žurnalistická cena
Křepelka (příjmení) – české příjmení
Bohuslav Křepelka (1933–1998) – český hokejový brankář
Filip Křepelka (* 1974) – český právník, vysokoškolský učitel a akademický funkcionář
Raimund Křepelka (???–1889) – český politik z Moravy, zemský poslanec
Rogerius Křepelka (???–1811) – český františkán

fiktivní postavy
Samvěd Křepelka – literární a filmová postava z trilogie Pán prstenů
Tomáš Křepelka – postava z filmu Divotvorný klobouk